Латеральное заднее ядро таламуса — это одно из ядер латеральной (боковой) группы таламуса. Однако, несмотря на его анатомическую принадлежность к латеральным ядрам таламуса, функционально его объединяют с ядрами подушки таламуса, и причисляют к ним, поскольку оно образует единый функциональный нейронный ансамбль с ядрами подушки таламуса и работает вместе с ними.

Примечания

Ссылки 
 http://brainmaps.org/index.php?y=lateral+posterior+nucleus+of+thalamus

Ядра подушки таламуса
Латеральные ядра таламуса